Алекса́ндр Дроздо́в:
 Дроздов, Александр (род. 1992) — эстонский пловец в ластах.
 Дроздов, Александр Анатольевич (род. 1983) — российский волейболист, серебряный призёр и чемпион Сурдлимпийских игр.
 Дроздов, Александр Андреевич (1924—1945) — помощник командира взвода, полный кавалер ордена Славы.
 
 Дроздов, Александр Дмитриевич (1909—1979) — советский учёный, заслуженный деятель науки и техники России.
 Дроздов, Александр Михайлович (1895—1963) — русский прозаик, редактор эмигрантских и советских журналов.
 Дроздов, Александр Сергеевич (род. 1970) — депутат ГД РФ 8-го созыва.